A la hora señalada puede referirse a:

 A la hora señalada (High Noon), película estadounidense de 1952, de Fred Zinnemann.
 A la hora señalada (Nick of Time), película estadounidense de 1995, de John Badham.